Strother se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Lance Strother
 Michael Sean Strother